

Geografia

Austria 
 Wimpassing an der Leitha – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Eisenstadt-Umgebung
 Wimpassing im Schwarzatale – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchem

Niemcy 
 Wimpassing – dzielnica Vilsbiburga

Zobacz też 
 Wimpasing